Suleiman Pasja (zoon van Orhan) (± 1316 - 1357), de oudste zoon van Orhan I, de tweede Bei van het Ottomaanse Rijk.
Sulejman Pasja, een Ottomaans edelman die in 1614 de stad Tirana stichtte.
Suleiman Pasja (Frans officier) (1788-1860), een Frans officier die zich bekeerde tot de islam en in dienst trad bij het Egyptisch leger.
Suleiman Pasja (Turks officier) (± 1840-1892), bevelhebber van het Turkse leger tijdens de Russisch-Turkse Oorlog (1877-1878).